Thoelke ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Thoelke (* 1938), deutsche Keramikerin
 Bjarne Thoelke (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Jan Thoelke (* 1956), deutscher Automobilrennfahrer
 Tim Thoelke (* 1972), deutscher Musiker, DJ und Moderator
 Wim Thoelke (1927–1995), deutscher Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Thölke
 Tölcke
 Tölke